Организационно-распорядительная документация (ОРД) — комплекс документов, закрепляющих функции, задачи, цели, а также права и обязанности работников и руководителей по выполнению конкретных действий, необходимость которых возникает в операционной деятельности организации.

Виды ОРД 
 Постановление
 Распоряжение
 Приказ
 Инструкция, поручения и др.

Составление 
Стилю служебных документов должна быть присуща стилистическая строгость, нейтральность изложения. Управленческие документы организации связаны с правовыми нормами, поэтому объективность в стиле изложения характеризуется эмпирическим и предписывающим характером документа. В официально-деловом стиле не должно быть эмоциональности, субъективной оценочности и разговорности. Официально-деловой стиль документов должен отвечать требованиям:

 краткость и компактность изложения официального документа;
 точность и определенность формулировок;
 однозначность и единообразие терминов;
 последовательность.

Обязательно в распорядительных документах указание конкретных лиц ответственных за исполнение, а также лица контролирующего ход исполнения. Наличие даты, к которой распоряжение должно быть исполнено.

Основные реквизиты 
Согласно ГОСТ Р 6.30-2003.(не применяется, в настоящее время ГОСТ Р 7.0.97-2016) :
 Наименование организации;
 Дата;
 Место;
 Гриф утверждения;
 Заголовок;
 Текст;
 Подпись;
 Отметка о наличии приложения (если требуется);
 Гриф/виза согласования;

Примечания 
Порядок составления распорядительного документа во многом зависит от того как он прописан в инструкции по делопроизводству организации, так как все ГОСТы существующие на данный момент носят рекомендательный характер.

Ссылки 
 ГОСТ Р 7.0.97-2016

Производство